Вільмареша́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний схід від Парижа, 34 км на південний схід від Мелена.

Історія 

1 січня 2019 року до Вільмарешаль приєднали колишній муніципалітет Сент-Анж-ле-В'єль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 327 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 854,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вільмарешаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна